Когере́нтность (от  — «находящийся в связи») — взаимосвязь:
 Когерентность (в философии) — принцип, заключающийся в утверждении, что всё существующее находится во взаимосвязи. Когерентные законы онтологии выражают связь в том плане, в каком она существует между категориями какого-либо слоя бытия (в учении о слоях).
 Когерентность нескольких колебательных или волновых процессов (в физике) — согласованность (скоррелированность) этих процессов во времени, проявляющаяся при их сложении.
 Когерентность массива ставок (в теории вероятностей) — свойство массива ставок, заключающееся в том, что спорщик, сделавший ставки на некоторые исходы некоторых событий, никогда не проиграет спор вне зависимости от исходов этих событий.
 Когерентность текста (в лингвистике) — целостность текста, заключающаяся в логико-семантической, грамматической и стилистической соотнесённости и взаимозависимости составляющих его элементов  (слов, предложений и т. д.).
 Когерентность памяти (в информатике) — свойство компьютерных систем, заключающееся в том, что два или более процессора или ядра могут получить доступ к одной области памяти.

См. также 
 Гипотеза когерентного рынка

Примечания